La liste des gares françaises accueillant plus d'un million de voyageurs par an recense les gares ferroviaires situées sur le territoire français qui, selon les estimations de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), sont fréquentées par un nombre de voyageurs dépassant le seuil en question. Certaines gares exploitées par d'autres opérateurs y figurent également, notamment celles exploitées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sur le réseau express régional d'Île-de-France (RER).

Les données doivent être considérées à titre indicatif et ne peuvent servir à une comparaison entre gares françaises, du fait même de leur caractère estimatif.

Liste des gares 
La couleur       indique les gares de « grandes lignes » (TGV inOui, Ouigo, Intercités… voire trains internationaux).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gare ferroviaire
 Liste de gares en France
 Liste des gares belges accueillant plus d'un million de voyageurs par an
 Liste des gares britanniques accueillant plus d'un million de voyageurs par an